Le championnat 2003-2004 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par l'EC KAC.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques des joueurs

Séries éliminatoires

Statistiques individuelles

Classement final 
 EC KAC
 EC VSV
 EHC Linz
 EC Graz 99ers
 Vienna Capitals
 VEU Feldkirch
 HC Innsbruck

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2003-2004
Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace en 2004
Sport en Autriche en 2003
Sport en Autriche en 2004
Autriche